Lanzesi – abitanti di Lanzo Torinese
Lanzesi – abitanti di Lanzo d'Intelvi